Абдулла ( — слуга (раб) Бога) — фамилия, произошедшая от арабского имени Абдулла. Известные носители:
 Абдулла, Абдул Самад (1946—2013) — министр иностранных дел Мальдив.
 Абдулла, Абдулла (род. 1960) — афганский политический деятель, министр иностранных дел Афганистана (2001—2006).
 Абдулла, Айбар (род. 2002) — казахстанский футболист.
 Абдулла, Ахмед Сулейман (род. 1939) — сомалийский политический и военный деятель.
 Абдулла, Даниял Фадзли (род. 1979) — малайзийский футболист.
 Абдулла, Рафидин (род. 1994) — французский футболист, полузащитник клуба «Лорьян».
 Абдулла, Сабир (1905—1972) — узбекский писатель, поэт, драматург.
 Абдулла, Тьюфик (род. 1896) — египетский футболист, который стал вторым египетским легионером в английской Футбольной лиге.
 Абдулла, Хаяла Мардан кызы (род. 1993) — азербайджанская шахматистка.
 Абдулла, Шайла (род. 1971) — пакистано-американская писательница и дизайнер.

См. также 
  — известные носители имени.